U32 ou U-32 peut faire référence à :
 Petit icosicosidodécaèdre adouci (U32), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères